L'aire urbaine de Saint-Quentin est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Saint-Quentin, dans l'Aisne.

Ses limites ont été redéfinies en 2010 par l'Insee. Elle comprend 99 communes, dont l'une située dans la Somme. Ses  faisaient d'elle la  des aires urbaines françaises.

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Saint-Quentin remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

Zonage de 2010

Caractéristiques en 2010 
D'après la définition qu'en donne l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'aire urbaine de Saint-Quentin constitue une « grande aire », c'est-à-dire .

D'après la délimitation de l'Insee en 2010, l'aire urbaine est composée de 99 communes, toutes situées dans le département de l'Aisne, sauf une commune située dans le département de la Somme. Par rapport au zonage de 1999, elle perd deux communes, Germaine et Lanchy, devenant des communes multipolarisées, mais quinze communes sont intégrées à l'aire urbaine, Gibercourt, Hauteville, Jussy, Mont-d'Origny, Montescourt-Lizerolles, Neuvillette, Origny-Sainte-Benoite, Pleine-Selve, Renansart, Ribemont, Surfontaine, Thenelles, Tugny-et-Pont et Villers-le-Sec.

Parmi ces 99 communes, elle inclut uniquement les unités urbaines de Saint-Quentin, pôle urbain de l'aire, et de Montescourt-Lizerolles, d'Origny-Sainte-Benoite et de Ribemont. Elle comptait en ,  habitants pour , soit une densité de .

Les 99 communes de l'aire 
Les 99 communes de l'aire urbaine de Saint-Quentin et leur population municipale en  :

Évolution démographique

Zonage de 1999

Caractéristiques en 1999 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Saint-Quentin est composée de 86 communes, situées dans l'Aisne et la Somme. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France.

7 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Communes en 1999 
La liste déroulante ci-dessous comporte les communes de l'aire urbaine et leurs populations en 1999.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Espace urbain
 Liste des communes de l'Aisne
 Liste des communes de la Somme
Les autres aires urbaines du département
 Aire urbaine de Chauny
 Aire urbaine de Château-Thierry
 Aire urbaine de Guise
 Aire urbaine de Ham
 Aire urbaine d'Hirson
 Aire urbaine de Laon
 Aire urbaine de Paris
 Aire urbaine de Reims
 Aire urbaine de Soissons
 Aire urbaine de Tergnier
 Aire urbaine de Vervins

Liens externes 
 Délimitations 2010 des aires urbaines sur le site de l'INSEE
 Délimitations 1999 des aires urbaines sur le site de l'INSEE
 Données statistiques sur l'aire urbaine de Saint-Quentin sur le site de l'INSEE.

Saint-Quentin

Saint-Quentin
Saint-Quentin